Der Name Jolor steht für

 eine Provinz in Süd-Thailand, siehe Yala (Provinz)
 die gleichnamige Provinzhauptstadt, siehe Yala